Move Me — дев'ятнадцятий студійний альбом шотландської групи Nazareth, який був випущений 17 жовтня 1995 року.

Композиції 
 Let Me Be Your Dog - 4:37
 Can't Shake Those Shakes - 3:22
 Crack Me Up - 3:41
 Move Me - 3:45
 Steamroller - 4:29
 Stand by Your Beds - 4:13
 Rip It Up - 3:34
 Demon Alcohol - 2:58
 You Had It Comin' - 5:00
 Bring It on Home to Mama - 4:00
 Burning Down - 4:45
 Love Hurts - 3:53
 Razamanaz - 3:49
 My White Bicycle - 3:27
 This Flight Tonight - 3:22

Джерела 
 Move Me  allmusic
 Move Me  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth